i

Sigle 
 Olympique Lyonnais – squadra di calcio francese
 Acronimo dell'espressione giapponese "office lady"

Codici 
 OL – codice vettore IATA di OLT
 OL – codice ISO 3166-2:CZ della regione di Olomouc (Repubblica Ceca)
 OL – codice ISO 3166-2:FI della provincia di Oulu (Finlandia)

Informatica 
 ol – elemento HTML che crea una lista numerata (acronimo per ordered list)

Mineralogia 
 Ol – abbreviazione di olivina

Sport 
 OL – abbreviazione di offensive lineman, ruolo utilizzato nel football americano.

Altro 
 OL – targa automobilistica di Oldenburg (Germania)
 OL – vecchia targa automobilistica di Olomouc (Repubblica Ceca)

Note